Le nom Jamar, Jamard ou Jammard, Jamart ou Jammart est un dérivé de Jamme : Jacques. 

Une alternative est le nom d'origine germanique Gamhard (de gam : vieux ou joie + hard = dur). 

Variantes : 
Jamast

Patronyme 
 Alexandre Jamar, éditeur, financier et homme politique belge ;
 Corine Jamar (1962-), femme de lettres et scénariste de bande dessinée belge ;
 Hervé Jamar, homme politique belge.